

Дани сећања 

1360-е пне.